Jean Valhardi et les Êtres de la forêt ou Valhardi chez les Êtres de la forêt est la dixième histoire de la série Jean Valhardi d'Eddy Paape et Yvan Delporte. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Jean Valhardi
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1950
Histoire publiée pour la première fois en 1951